Syndikat har flere betydninger:

 Syndikat (firma) – firmasammenslutning med fælles indkøbs- og salgsafdeling.
 Syndikalisme – fransk fagforening.
 Syndikus – et embede.
 Konsortium – kaldes syndikat på engelsk.